Der Vijay Hazare Trophy 2016/17 war die 15. Austragung des nationalen List-A-Cricket-Wettbewerbes in Indien. Der Wettbewerb wurde zwischen dem 25. Februar und 20. März 2017 zwischen 27 indischen First-Class-Mannschaften ausgetragen. Im Finale konnte sich Tamil Nadu mit 37 Runs gegen Bengal durchsetzen.

Format 
Die 28 First-Class-Mannschaften wurden in vier Gruppen aufgeteilt, wobei drei Gruppen sieben und eine Gruppe sechs Mannschaften hatte. In diesen Gruppen spielte jede Mannschaft gegen jede andere einmal und erhielt für jeden Sieg vier, für jedes Unentschieden oder No Result zwei Punkte. Die beiden Erstplatzierten einer jeden Gruppe qualifizierten sich für das Viertelfinale, wo anschließend im K.-o.-System der Sieger der Vijay Hazare Trophy in neutralen Stadien ausgespielt wurde.

Gruppenphase

Gruppe A 
Tabelle

Gruppe B 
Tabelle

Gruppe C 
Tabelle

Gruppe D 
Tabelle

Playoffs

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Weblinks 
 Wettbewerb auf Cricinfo

Einzelnachweise 

2016 17
Indische Cricket-Saison 2016/17